Coure, element de la taula periòdica.
 Color: Color coure.
 Entomologia: 
Coure comú, una papallona de la família dels licènids.
Coure verdet, una papallona de la família dels licènids.
 Mineralogia: Coure natiu, mineral.
 Química: 
Coure-63, isòtop del coure.
Coure-65, isòtop del coure.